Noodle (pl. noodles) puede hacer referencia a:
 En inglés, fideo, un tipo de pasta alargada;
 En especial, los fideos chinos;
 Noodles (músico), músico estadounidense, guitarrista de The Offspring;
 Noodle (personaje), personaje ficticio de la banda musical Gorillaz;
Sr. Noodle, personaje ficticio de El mundo de Elmo.